Kiiskinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiiskinen (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 
 Kiiskinen (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar